Los términos Hermandad, Cofradía o Congregación de Jesús Rescatado pueden hacer referencia a las siguientes cofradías y hermandades de Semana Santa:

 La Hermandad del Rescatado de la Semana Santa en Córdoba.
 La Hermandad del Rescate de la Semana Santa de Málaga.
 La Congregación de Jesús Rescatado de la Semana Santa en Salamanca.
 La Hermandad de Jesús Cautivo y Rescatado de la Semana Santa en Sevilla.